

Patronyme 

 Jules Michelet (1798-1874), historien français ;
 Karl Ludwig Michelet (1801-1893), philosophe allemand ;
 Athénaïs Michelet (1826-1899), autrice, collaboratrice et épouse de Jules Michelet ;
 Jean Michelet (1835-1904), pionnier de l'ostréiculture arcachonnaise ;
 Victor-Émile Michelet (1861-1938), poète français ;
 Félix Michelet (1863-19?), médaillé olympique français de voile ;
 Émile Michelet (1867-19?), médaillé olympique français de voile ;
 Firmin Michelet (1875-1951), sculpteur français ;

 Edmond Michelet (1899-1970), homme politique français ;
 Claude Michelet (1938-2022), écrivain français ;
 Jon Michelet (1944-2018), écrivain, présentateur de télévision et homme politique norvégien ;
 Dominique Michelet (1947-), archéologue français.

Toponyme 

 Centre Michelet, institut d'art et d'archéologie du  arrondissement parisien ;
 La Défense - Michelet, station fantôme du métro parisien ;
 Lycée Michelet, établissement scolaire français à Montauban ;
 Lycée Michelet, établissement scolaire français à Nantes ;
 Lycée Michelet, établissement scolaire français à Vanves ;
 Lycée Michelet, établissement scolaire français à Nice ;
 Michelet, nom de la commune algérienne d’Aïn El Hammam à l’époque coloniale ;
 Rue Michelet, voie parisienne du  arrondissement.
 Rue Michelet, voie à Nancy

Surnom 
 « Le Michelet de la Commune », surnom donné à Lissagaray pour son étude sur l’Histoire de la Commune de 1871.